De Kwaliteitskamer werd op 10 mei 2019 opgericht zoals voorzien in het Besluit Vlaamse Codex Wonen.

Initiatiefnemers van sociale woonprojecten (zoals sociale huisvestingsmaatschappijen) kunnen de kwaliteitskamer conceptuele afwijking op de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen vragen, los van een concreet bouw- of renovatieproject. Daarnaast behandelt de kwaliteitskamer beroepen tegen bepaalde beslissingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De kwaliteitskamer kan ook advies verlenen op specifieke vraag van de minister van Wonen.

Volkshuisvesting